Хамино — названия населённых пунктов:

Казахстан 
 Хамино — до 2022 г. название села Аманат в Байтерекском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Хамино — деревня в Угличском районе Ярославской области.